Ек Че има више значења:

 Ек Че (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ек Че (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику